AMF peut faire référence à :
 Académie Musicale de France ;
 Action Message Format, un format d'échange informatique ;
 Alliage à mémoire de forme ;
  ;
 American machines and foundry, fabricant Américain dans le domaine industriel et de Bowling ;
 Amsterdam Music Festival, un événement de musique électronique ayant lieu aux Pays-Bas ;
 Arbeit macht frei, expression allemande signifiant « le travail rend libre » ;
 Arrangement Multifibre, un traité de l'OMC remplacé en 1995 par l'Accord sur les textiles et les vêtements ;
 Arrêté multifluide, le nom générique d'une série d'arrêté interministériels français concernant le transport de certaines matières dangereuses par canalisations ;
 Association des maires de France ;
 Association des Marocains de France ;
 Association mondiale de futsal ;
 Assurance mutuelle des fonctionnaires ;
 Atelier militaire de la flotte, établissement de la Marine nationale française, désormais intégré dans le service logistique de la Marine ;
  ;
 Association Montessori France ;
  (Fonds monétaire arabe).